Ashiya steht für:

 Ashiya,  Stadt im Hanshin-Gebiet zwischen Osaka und Kōbe in der Präfektur Hyōgo in Japan
 Ashiya (Fukuoka), Gemeinde im Landkreis Onga in der Präfektur Fukuoka, Japan
 Ashiya (Album),  Jazzalbum von Walter Lang und Lee Konitz (2008)